de verspreiding van het christelijke geloof
 missie, de term die vooral binnen het katholicisme wordt gebruikt
 zending, de term die vooral binnen het protestantisme wordt gebruikt
 evangelisatie, de brede term voor het verbreiden van het christelijk geloof onder niet-christenen
 bekering, het (doen) overgaan tot een (andere) godsdienst
 kerstening, het (historische) bekeren van niet-christelijke volkeren
 volksmissie, de versterking van het geloof binnen rooms-katholieke gebieden

 Diplomatieke missie, in de politiek het werk van diplomaten (zie aldaar)
 Militaire operatie of militaire missie, in het leger een bepaalde opdracht of operatie
 Mission statement, een beleidsplan van een bedrijf, genootschap of organisatie
 Ruimtemissie, een ruimtevlucht of samenstel van ruimtevluchten; zie Ruimtevaart
 Missie (theater), een toneelstuk, geschreven door David van Reybrouck, uitgevoerd door de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
 Missie (computerspelterm), het uitvoeren van een of meerdere opdrachten in een computerspel